Maulwurf steht für:

 Vertreter der Säugetierfamilie der Maulwürfe
 die Tierart Europäischer Maulwurf
 Maulwurf (Wappentier), ein Wappentier in der Heraldik
 Hans Maulwurf (Maler) (1878–1936), deutscher Maler 

Maulwurf wird als Metapher verwendet für:
 Maulwurf (Agent), Person, die in eine Organisation verdeckt eindringt
 Maulwurf (Trotzkismus), eine trotzkistische Organisation in den 1990er Jahren
 RS08 „Maulwurf“, einer der ersten in der DDR hergestellten Traktoren bzw. Geräteträger
 Max Maulwurf, eine gezeichnete Symbolfigur für die Informationspolitik der Deutschen Bahn AG

Siehe auch:
 Der Maulwurf
 Liste fiktionaler Tiere #Maulwürfe, der Maulwurf als literarische Figur